Drigung (klooster), een Tibetaans klooster op 150 km oostelijk van Lhasa in Tibet
Drigung (tienduizendschap), een voormalig tienduizendschap (politieke regio) in Tibet